Vårträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vårträsket (Lycksele socken, Lappland, 715944-162781), sjö i Lycksele kommun,  (25,1 ha)
Vårträsket (Lycksele socken, Lappland, 716626-161405), sjö i Lycksele kommun,  (48,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn